Mustansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Mustansaari (ö i Norra Savolax), Varkaus,  (5 ha)
2. Mustansaari (ö i Lappland), Tunturi-Lappi,  (11 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar